Надьмарош () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 4469 человек (2001).

Население

Примечания

Ссылки 
 Карта города

Города Венгрии